Jurczyce – przysiółek należący do wsi Wszemiłowice położonej w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wrocławskiego.

Przypisy 

  

Wszemiłowice